Denumirea de Topoloveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Topoloveț, un sat în comuna Kula, regiunea Vidin;
 Topoloveț, un sat în comuna Rujinți, regiunea Vidin.